Матилда, краљица од Белгије, рођена као Матилда Марија Кристијана Жислен д'Удеком д'Акоз (; Укел, 20. јануар 1973) је супруга краља Филипа, владајућег монарха Белгије.

Биографија

Породица

Родитељи

Супружник

Деца

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1973.
Белгијска краљевска породица